Das Dameneinzel der Australian Championships 1961 war ein Tenniswettbewerb in Melbourne.

Vorjahressiegerin war Margaret Smith. Im Endspiel setzte sich Margaret Smith gegen Jan Lehane mit 6:1 und 6:4 durch. Für Smith war es der zweite Titel bei den Australian Championships.

Setzliste

Hauptrunde

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 Turnierplan auf der Australian Open-Homepage

Dameneinzel
1961